All'inizio della stagione cestistica 2022/2023 ha firmato un contratto di giocatore con la società di pallacanestro veneziana Umana Reyer Venezia, dove Derek Willis indosserà la maglia numero 35.

Collegamenti esterni